Городское поселение город Урень — муниципальное образование в Уренском районе Нижегородской области.

Административный центр — город Урень.

История 
Городское поселение город Урень образовано Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения», установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Уренского района
Упразднённые городские поселения Нижегородской области
Городские поселения, упразднённые в 2020 году